dawne gminy:
 gmina Budzisław (Kościelny) – dawna gmina wiejska, powiat słupecki, gubernia kaliska
 gmina Budzisław (Kolski) – dawna gmina wiejska, powiat kolski, gubernia kaliska/woj. łódzkie/poznańskie